Декуэ́н () — французская фамилия. Известные носители:

 Декуэн, Анри (1890—1969) — французский писатель, сценарист и режиссёр.
  (род. 1945) — французский писатель и сценарист.